El Teatre del Centre de Sant Pere Apòstol és una sala teatral situada en el número 25 del carrer de Sant Pere més Alt de Barcelona. Forma part de l'edifici del Centre de Sant Pere Apòstol, del qual n'és propietari el Bisbat de Barcelona. Té una capacitat per acollir de 200 a 400 espectadors. La sala és de primers del segle XX.

Enllaços externs 
 Pàgina web del Centre de Sant Pere Apòstol

Teatres de Barcelona en funcionament
Teatres dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera